La denominación Condado de Wichita puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Wichita, condado de Kansas.
 Condado de Wichita, condado de Texas.